Пасторела („пастирица“) је врста песме трубадура и трувера. Има дијалошку форму. Говорила је о сусрету витеза и пастирице, који може да се заврши на много начина. Најчешће су биле шаљивог карактера. Жанр је измислио Маркабру, чија је поезија била морална и у којој је витез приказан као похотни празноглавац, а пастирица мудра и промоћурна, па успе да избегне његове лоше намере.

Пастореле

Референце 

Трубадури
Историја музике
Средњовековна књижевност
Средњовековна музика
Песничке форме
Провансилска књижевност